Ленинградская симфония — название 7-й симфонии Д. Д. Шостаковича
 Ленинградская симфония — советский художественный фильм (1957)
 Ленинградская симфония — балеты на музыку 1-й части 7-й симфонии Д.Д Шостаковича Леонида Мясина (1945) и И. Д. Бельского (1961).